Příjmení Bartůněk, přechýleně Bartůňková,  nese více různých osobností:

 Dana Bartůňková (* 1957) – česká herečka
 Jan Bartůněk (* 1949) – český silniční motocyklový závodník
 Josef Bartůněk (1906–???) – český profesor matematiky
 Václav Bartůněk (1899–1985) – český katolický kněz
 Petr Bartůněk (1991-???) - český Reprezentant v plavání (držitel český rekordů)

Česká příjmení